Emil du Bois-Reymond (1818–1896) – niemiecki fizjolog
 Eveline du Bois-Reymond Marcus (1901–1990) – niemiecka biolog
 Paul Du Bois-Reymond (1831–1889) – niemiecki matematyk
 René du Bois-Reymond (1863–1936) – niemiecki fizjolog